Sirembo är ett släkte av fiskar. Sirembo ingår i familjen Ophidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormfiskartade fiskar
Sirembo